Фреван () — коммуна во Франции, регион О-де-Франс, департамент Па-де-Кале, округ Аррас, кантон Сен-Поль-сюр-Тернуаз. Расположена в 32 км к западу от Арраса, в 15 км от национальной автомагистрали N25, на обоих берегах реки Канш.

Население (2018) — 3 498 человек.

Достопримечательности 
 Церковь Святого Илария XVI века, памятник архитектуры
 Церковь Святого Ведаста XII века
 Шато де Серкам XVIII века, часть бывшего аббатства Серкам
 Мельница-музей Винтенбергер
 Дом-музей художника Луи Дюкателя

Экономика 
Структура занятости населения:

 сельское хозяйство — 1,7 %
 промышленность — 10,3 %
 строительство — 4,0 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 29,2 %
 государственные и муниципальные службы — 54,8 %

Уровень безработицы (2017) — 26,7 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Па-де-Кале — 17,2 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 15 320 (Франция в целом — 21 730, департамент Па-де-Кале — 19 200).

Демография 
						
Динамика численности населения, чел.

						
</center>

Администрация 
Пост мэра Фревана с 2008 года занимает Жан-Франсуа Тере (Jean-François Théret). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им центристский список победил во 2-м туре, получив 44,69 % голосов.

Знаменитые уроженцы 
 Антуан Адриан Ламурет (1742-1794),  прелат и государственный деятель периода Великой Французской революции
 Филипп Франсуа Леба (1765—1794), политический деятель периода Великой Французской революции, член Конвента
 Вишери, Луи Жозеф (1767–1841)  — французский военачальник, бригадный генерал голландской армии (с 1807), дивизионный генерал Франции (с 1813), участник революционных и наполеоновских войн. Имя генерала выбито на Триумфальной арке в Париже.

См. также 
 Округа департамента Па-де-Кале
 Коммуны департамента Па-де-Кале

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея 

Коммуны департамента Па-де-Кале